Grand Fond steht für:

 Grand Fond (Dominica), Ort im Osten von Dominica
 Grand Fond (Praslin), Gipfel auf der Insel Praslin im Inselstaat Seychellen im Indischen Ozean